Ложа (театральна ложа) — відділені перегородками місця для кількох глядачів у театральному залі.
 Ложа (масонська ложа) — відділення масонської організації.
 Ложа або ложе — частина деяких видів ручної вогнепальної зброї (гвинтівки, мисливської рушниці тощо).
 Ложа або ложе — застаріла назва ліжка, постелі.

Топонім 

 Ложа — село в гміні Чарне Члуховського повіту Поморського воєводства

Див. також 
 Ложемент (значення)
 Ложе (значення)

Примітки

Посилання 
 Ложа  //